Спле́тня:
 Сплетня — информация, основанная на неточных или заведомо неверных, ложных сведениях.
 «Сплетня» — американский фильм 2000 года, режиссёр Дэвис Гаггенхейм.
 «Сплетня» — канадская драма 2008 года, режиссёр Стэйси Стюарт Кертис.